Eri Hozumi e Makoto Ninomiya erano le campionesse in carica, ma hanno deciso di partecipare nel concomitante torneo di Hobart.

In finale Luisa Stefani e Taylor Townsend hanno sconfitto Anastasija Pavljučenkova e Elena Rybakina con il punteggio di 7-5, 7-6(3).

Teste di serie 

  Storm Hunter /  Barbora Krejčíková (secondo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (primo turno)

 Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (semifinale) 
 Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (secondo turno)

Wildcard 

  Alana Parnaby /  Olivia Tjandramulia (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International 2 2023